36-й Каннский кинофестиваль 1983 года, проходивший с 7 по 19 мая в Каннах, Франция. Многие участники фестиваля ругают только что выстроенный огромный фестивальный дворец, называя его «уродливым бункером».

Жюри

Основной конкурс 
 Уильям Стайрон, писатель () — председатель
 Анри Алекан, кинооператор ()
 Ивонн Бэби, журналистка ()
 Сергей Бондарчук, кинорежиссёр ()
 Юсеф Шахин, кинорежиссёр и продюсер ()
 Сулейман Сиссе, кинорежиссёр ()
 Джилберт Де Голдшмидт ()
 Марианджела Мелато, актриса ()
 Карел Рейш, кинорежиссёр ()
 Тийс Ван Лир, киновед и меценат ()

Номинация «Золотая камера» 
 Филипп Каркассон ()
 Дэн Файнару ()
 Моника Грегуар ()
 Алексис Грива ()
 Адриен Хансиа ()
 Бернард Хьюбард ()
 Жан-Даниэль Саймон ()

Фильмы в конкурсной программе

Особый взгляд

Фильмы вне конкурсной программы 
{| class="sortable wikitable" width="85%" cellpadding="5"
|-
!width="30%"| Русское название
!width="30%"| Оригинальное название
!width="30%"| Режиссёр
!width="10%"| Страна
|-
|-
| Анджело, моя любовь || Angelo My Love || Роберт Дюваль || 
|-
| Люди в лодках || 投奔怒海 || Энн Хёй || 
|-
| Дорога, дорога || Cammina, cammina || Эрманно Ольми || 
|-
| Экватор || Équateur || Серж Генсбур || 
|-
| Тупик || Holtpont || Ференц Рофус || 
|-
| Человек в шелковом цилиндре || L'homme au chapeau de soie || Мод Линдер || 
|-
| Река Модори || もどり川' || Тацуми Кумасиро || 
|-
| Неудачники || Streamers || Роберт Олтмен || 
|-
| Голод || The Hunger || Тони Скотт || , 
|-
| Злодейка || The Wicked Lady || Майкл Уиннер || , 
|-
| Уту || Utu || Джеф Мерфи || 
|-
| Военные игры || WarGames || Джон Бэдэм || 
|}

 Короткометражные фильмы 
 Бабочка Дон Кихот Я знаю, что ошибаюсь, но спросите моих друзей Слишком много базилика Ad astra Un Arrivo L'Égout La Fonte de Barlaeus Haast een hand The Only Forgotten Take of Casablanca Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: Легенда о Нараяме, режиссёр Сёхэй Имамура
 Гран-при: Смысл жизни по Монти Пайтону, режиссёр Терри Джонс
 Приз жюри: Судебное дело прекращено, режиссёр Мринал Сен
 Приз за лучшую мужскую роль: Джан Мария Волонте — Смерть Марио Риччи Приз за лучшую женскую роль: Ханна Шигулла — История Пьеры Приз за лучшую режиссуру:
 Робер Брессон — Деньги Андрей Тарковский — Ностальгия Приз за художественный вклад: Кармен, режиссёр Карлос Саура
 Технический гран-при: Кармен, режиссёр Карлос Саура
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Я знаю, что ошибаюсь, но спросите моих друзей, режиссёр Пьер Леви
 Приз жюри за короткометражный фильм:
 The Only Forgotten Take of Casablanca, режиссёр Чарли Уэллер
 Слишком много базилика, режиссёр Керри Фелтэм
 Золотая камера: The Princess, режиссёр Пал Эрдёшш
 Перспективная Кино награда: Три кроны для моряка, режиссёр Рауль Руис
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
 Ностальгия, режиссёр Андрей Тарковский
 Счастливчик Даниель, режиссёр Пал Шандор
 Приз экуменического (христианского) жюри: Ностальгия, режиссёр Андрей Тарковский
 Приз молодёжного жюри:
 Приз молодёжного жюри (иностранное кино): Мисс Одинокое сердце'', режиссёр Майкл Диннер

Ссылки 
 36-й Канский кинофестиваль 
 Каннский кинофестиваль 1983 года в Базе IMDB
 Каннский кинофестиваль 1983 года

Каннский кинофестиваль
Май 1983 года
1983 год во Франции
Кинофестивали 1983 года